Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1944 года собрал 14 участников. Рейнир Корнелис Келлер завоевал свой девятый национальный титул.

 — Рейнир Корнелис Келлер, 21 очко.

 — Йохан Вос , Хенк Киннеген, Пит Бирс 17 очков

Результаты

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

1944 год в шашках
1944 год в Нидерландах